{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70201) - || 1999 RR23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70202) - || 1999 RR24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70203) - || 1999 RE25 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70204) - || 1999 RD26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70205) - || 1999 RE26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70206) - || 1999 RT31 || 5 september 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (70207) Davidunlap || 1999 RP33 || 4 september 1999 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| (70208) - || 1999 RX33 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70209) - || 1999 RL34 || 10 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70210) Cesarelombardi || 1999 RA37 || 11 september 1999 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| (70211) - || 1999 RZ37 || 12 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70212) - || 1999 RA38 || 12 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70213) - || 1999 RB40 || 12 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70214) - || 1999 RU40 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70215) - || 1999 RV40 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70216) - || 1999 RH42 || 14 september 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (70217) - || 1999 RM42 || 14 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70218) - || 1999 RY42 || 13 september 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (70219) - || 1999 RB44 || 15 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70220) - || 1999 RF44 || 13 september 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (70221) - || 1999 RZ44 || 11 september 1999 || Saint-Michel-sur-Meurthe || L. Bernasconi
|-
| (70222) - || 1999 RN46 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70223) - || 1999 RV47 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70224) - || 1999 RZ49 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70225) - || 1999 RG50 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70226) - || 1999 RN50 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70227) - || 1999 RV50 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70228) - || 1999 RY51 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70229) - || 1999 RO54 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70230) - || 1999 RH56 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70231) - || 1999 RP58 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70232) - || 1999 RA60 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70233) - || 1999 RG61 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70234) - || 1999 RV61 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70235) - || 1999 RL62 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70236) - || 1999 RL67 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70237) - || 1999 RO68 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70238) - || 1999 RS69 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70239) - || 1999 RA71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70240) - || 1999 RP71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70241) - || 1999 RE73 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70242) - || 1999 RN74 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70243) - || 1999 RH75 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70244) - || 1999 RL75 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70245) - || 1999 RW81 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70246) - || 1999 RQ82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70247) - || 1999 RR82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70248) - || 1999 RS82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70249) - || 1999 RJ83 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70250) - || 1999 RF84 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70251) - || 1999 RK84 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70252) - || 1999 RZ85 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70253) - || 1999 RE86 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70254) - || 1999 RC88 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70255) - || 1999 RN88 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70256) - || 1999 RX88 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70257) - || 1999 RG89 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70258) - || 1999 RL89 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70259) - || 1999 RA90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70260) - || 1999 RO91 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70261) - || 1999 RU91 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70262) - || 1999 RP92 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70263) - || 1999 RM93 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70264) - || 1999 RP93 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70265) - || 1999 RX94 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70266) - || 1999 RU95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70267) - || 1999 RT96 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70268) - || 1999 RK97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70269) - || 1999 RR97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70270) - || 1999 RZ102 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70271) - || 1999 RO105 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70272) - || 1999 RG107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70273) - || 1999 RF109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70274) - || 1999 RG109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70275) - || 1999 RJ109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70276) - || 1999 RT109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70277) - || 1999 RV109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70278) - || 1999 RK110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70279) - || 1999 RY110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70280) - || 1999 RA111 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70281) - || 1999 RB111 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70282) - || 1999 RW111 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70283) - || 1999 RK113 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70284) - || 1999 RQ114 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70285) - || 1999 RZ116 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70286) - || 1999 RA118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70287) - || 1999 RH118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70288) - || 1999 RS118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70289) - || 1999 RW118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70290) - || 1999 RZ118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70291) - || 1999 RY120 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70292) - || 1999 RC123 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70293) - || 1999 RK124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70294) - || 1999 RT125 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70295) - || 1999 RM127 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70296) - || 1999 RZ127 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70297) - || 1999 RG129 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70298) - || 1999 RJ129 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70299) - || 1999 RM129 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70300) - || 1999 RX130 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten